Nils Einar Sigvard Lindberg, född 12 april 1916 i Limhamn, död 21 feb 1993 i Täby, var en svensk målare.

Han var son till Axel Edvin Lindberg och Hilma Else Svenson samt gift med Sonja Sofia Lindberg. Han studerade konst för Jules Schyl och var medlem i Konstnärernas Samarbetsorganisation.

Tryckta källor
Svenska konstnärer, Biografisk handbok, Väbo förlag, 1987, sid 307, 

Svenska målare under 1900-talet
Män
Födda 1916
Avlidna 1993